UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi var en mixed martial arts-gala som organiseras av Ultimate Fighting Championship. 
Galan ägde rum den 6 april 2013 i Globen i Stockholm, Sverige.

Bakgrund
Det var den andra UFC-galan som anordnas i Sverige. Alexander Gustafsson skadade sig i förberedelserna inför galan och kunde inte vara med. Han ersattes av Ilir Latifi i galans huvudmatch mot Gegard Mousasi.

Matchkort

Huvudkort

Underkort

Referenser

Ultimate Fighting Championship-evenemang
Sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2010-talet
Sport i Sverige 2013